Плавун, или Водяной опоссум — сумчатое млекопитающее
 Плавун, Северный плавун — зубатый кит (род плавуны)
 Плавун — илистый слой подпочвы, обильно насыщенный водой
 Плавун — болото на зарастающем озере

См. также 
 Плывун — насыщенный водой грунт
 Плаун — растение

Примечания